Krief ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Krief, französisch-italienischer Opernregisseur
 Thomas Krief (* 1993), französischer Freestyle-Skisportler